Pedra Furada steht für:

 Pedra Furada, Gemeinde im Kreis Barcelos, Portugal
 Pedra Furada (Almargem do Bispo), Ort im Kreis Sintra, Portugal
 Pedra Furada (Höhle), in Vila Franca de Xira, Portugal
 Pedra Furada (Piauí), archäologische Stätte in Brasilien. Siehe auch Serra da Capivara.
 Pedra Furada (Urubici), Felsformation in Brasilien